Пантелеимонов монастырь — ряд монастырей, посвящённых в честь великомученика Пантелеимона:

Греция 
 Пантелеимонов монастырь — мужской монастырь на горе Афон

Македония 
 Пантелеимонов монастырь — македонский православный монастырь, находящийся в селении Нерези близ Скопье.

Россия 
 Пантелеймонов монастырь — монастырь, существовавший недалеко от Новгорода Великого.
 Пантелеймонов монастырь — бывший мужской монастырь к югу от центра Пскова, в микрорайоне Промежицы.

Украина 
 Пантелеймоновский монастырь — монастырь в Киеве.
 Пантелеймоновский монастырь — православный мужской монастырь в Одессе.